Hrvatska:
Novoselci (Pleternica), naselje u općini Pleternica
Novoselci (Sunja), naselje u općini Sunja

BiH:
Novoselci (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica